Booke peut désigner :

Titre 

 My Ladye Nevells Booke, compilation manuscrite de pièces pour clavier du compositeur anglais William Byrd ;
 Proper Newe Booke of Cookerye, livre de cuisine anonyme anglais.

Patronyme 

 Sorrell Booke (1930-1994), acteur et réalisateur américain.

Prénom

Voir aussi 

Patronyme anglais